Окно в Европу может означать:
 «В Европу прорубить окно» — крылатая фраза А. С. Пушкина, описывающая основание Санкт-Петербурга Петром I.
 Окно в Европу — серия памятных монет банка России.
 Окно в Европу — кинофестиваль в Выборге.